Le nom Qingyi peut désigner en français :

 Qingyi une rivière  qui coule dans la province chinoise du  Sichuan et qui est un affluent majeur du fleuve Dadu lui-même affluent du fleuve Yangzi Jiang.
 Qingyi (青弋江) un affluent  du fleuve Yangzi Jiang qui coule dans la province chinoise de l'Anhui.
Qingyi (清潩河) un affluent du fleuve You|, lui-même affluent du Huai He, qui coule dans la province chinoise du  Henan.  
Qingyi (青义) un bourg situé dans la province chinoise du  Sichuan.
 Hexing qingyi une espèce éteinte de dinosaure.